La linea d'ombra (The Shadow Line) – romanzo di Joseph Conrad del 1917
 The Shadow Line – album dei Godhead del 2006
 The Shadow Line – serie televisiva britannica del 2011